Bruchhof ist ein Ortsname:

 Bruchhof, Ortsteil von Bruchhof-Sanddorf, das wiederum ein Stadtteil von Homburg im Saarland ist 
 Bruchhof (Einbeck), Ortsteil von Einbeck im Landkreis Northeim in Niedersachsen
 Bruchhof, Ortsteil der Gemeinde Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Bruchhof, Weiler zwischen Benterode und Landwehrhagen der Gemeinde Staufenberg im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
Bruchhof (Stadthagen), Herrensitz in Stadthagen

Bruchhof steht für:
 Bruchhof (Stadthagen), Turmburg in Stadthagen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg

Siehe auch:
 Bruchhöfe
 Bruchhöfen